

Атие — турецкое женское имя.

Персоналии 
 Атие Султан (1824—1850) — дочь османского султана Махмуда II от его жены Первизфелек Кадын Эфенди.
 Атие Мехисти Кадын Эфенди (1892—1964) — супруга последнего халифа из династии Османов, Абдул-Меджида II, и мать Дюррюшехвар Султан.

Примечания